Robert Warburton ist der Name folgender Personen:

* Robert Warburton (Offizier) (1842–1899), britisch-indischer Offizier und Kolonialverwalter 
 Robert Warburton (Bratschist), kanadischer Bratschist